Wonchi est un toponyme en Éthiopie pouvant désigner :
 Wonchi, un volcan
 Wonchi, un woreda